Maioli ima više značenja:
 Maioli, Biella
 Maioli, Cuneo